Ribot peut faire référence à :
 le lait ribot, une boisson ;
 la loi de Ribot, théorie psychologique ;
 Ribot (1952-1972), cheval de course.

Patronyme 

 Théodule Ribot (1839-1916), psychologue et philosophe français ;
 Théodule Ribot (1823-1891), peintre français ;
 Berthe-Eugénie Ribot  (1850-1913)- comédienne française sous le patronyme de Berthe Legrand et nièce du peintre Théodule Ribot
 Germain Ribot (1845-1893), peintre français, fils de Théodule ;
 Guillaume Ribot (1971-), photographe français ;
 Alexandre Ribot (1842-1923), personnalité politique française ;
  (1846-1905), homme politique et avocat espagnol ;
 Georges Ribot (1875-1954), médecin et maire français ;
 Marc Ribot (1954-), guitariste et compositeur américain ;
 Maria Ribot dite « La Ribot » (1962-), danseuse et chorégraphe espagnole ;
 Julien Ribot (1973- ), auteur-compositeur-interprète et illustrateur français ;
 Guillem Ribot Bruguera (1981-), joueur de rink hockey espagnol.

Toponyme 

 Lycée Alexandre-Ribot, établissement scolaire français à Saint-Omer.